Пилкаја има више значења:

 Општина Пилкаја (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Пилкаја (Пилкаја, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пилкаја, Сан Хуан Пилкаја (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику